Városház tér több településen is található.

 Városház tér, Budapest XIX. kerületében, Kispesten
 Városház tér, Budapest XXII. kerületében, Budafokon
 Városház tér, Miskolc
 Városház tér, Székesfehérvár